Томбой:
 Томбой — девчонка-сорванец, пацанка
 Томбой (вариант названия — Девчонка-сорванец) — американская комедия 1984 года
 Томбой — американский фильм-триллер 2016 года
 Томбой — река в Архангельской области, правый приток Ковжи
 Сорванец (фр. Tomboy) — французский фильм-драма 2011 года